Winona Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Winona Commercial Historic District (Winona, Minnesota), NRHP-ID 98001220
 Winona Commercial Historic District (Winona, Mississippi), NRHP-ID 94000659